

Personaggi immaginari
 Allon – antagonista della serie manga e anime Bleach
 Gabriel Allon – personaggio immaginario letterario ideato da Daniel Silva
 Yera Allon – personaggio immaginario dell'Universo DC

Persone
 Joseph Allon (1966) – ex calciatore inglese
 Yigal Allon (1918-1980) – politico e generale israeliano

Altro
 Piano Allon – altra denominazione dell'opzione giordana